Die Abkürzung MNAC bezeichnet:

 das Muzeul Național de Artă Contemporană in Bukarest, Rumänien
 das Museu Nacional d’Art de Catalunya in Barcelona, Spanien

MNAC